Чертаново — багатозначний термін.



Костромська область 
 Чертаново — село в Галицькому районі.

Москва 
 Чертаново — зникле село, яке увійшло до складу Москви, однойменна місцевість на півдні Москви.
 Чертаново Центральне — район Москви.
 Чертаново Північне — район Москви.
 Чертаново Південне — район Москви.
 Чертаново — залізнична станція Павелецького напрямку Московської залізниці.

Московська область 
 Чертаново — село в Волоколамському районі.